Trebe steht für:
 Kind oder Jugendlicher auf Trebe, das von zu Hause weggelaufen ist, siehe Soziale Randgruppe#Trebegänger
 Kind auf Trebe, das sein Elternhaus verloren hat, siehe Straßenkind

Personen mit dem Familiennamen Trebe:
 Ella Trebe geb. Beyer (1902–1943), Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Paul Trebe (1902–1956), Mitglied des RFB und Politiker der SED Westberlin in Wedding